Берлесон има више значења:
 Округ Берлесон (Тексас)
 Берлесон (Тексас)